

Голмсвілл — селище, штат Огайо
 Голмсвілл — переписна місцевість, штат Небраска